Las Vergnas est un patronyme porté par :

 Georges Las Vergnas (1911-1986), prêtre et écrivain français
 Michel Las Vergnas (1941-2013), mathématicien français
 Olivier Las Vergnas (1954- ), astrophysicien français
 Raymond Las Vergnas (1902-1994), homme de lettres français